Massee ist der Familienname folgender Personen:

 George Edward Massee (1845–1917), britischer Pilzkundler
 Happy Massee (* ?), US-amerikanischer Bühnenbildner
 Michael Massee (1952–2016), US-amerikanischer Schauspieler und Sprecher

Siehe auch:
 Massé – Massie – Massy (Begriffsklärungen)